All My Loving steht für:
 All My Loving, Lied der Band The Beatles
 All My Loving (EP), EP der Band The Beatles
 All My Loving (Film), deutscher Spielfilm von Edward Berger (2019)